Gottfried Toskánský (: Gottfried Maria Joseph Peter Ferdinand Hubert Anton Rupert Leopold Heinrich Ignaz Alfons, Erzherzog von Österreich, Prinz von Toskana; 14. března 1902, Linec – 21. ledna 1984, Bad Ischl) byl rakouský arcivévoda a titulární toskánský velkovévoda v letech 1948–1984.

Původ a mládí 
Byl prvorozený syn arcivévody Petra Ferdinanda Toskánského a princezny Marie Kristiny Bourbonské.
V roce 1918, po zrušení monarchie, opustil s rodiči Rakousko. Jeho novým domovem se stalo Švýcarsko, kde žil do roku 1935. Poté se vrátil zpět do Rakouska. Pohřben je v Sankt Gilgenu v okresu Salcburk-okolí.

Manželství a potomci 
Roku 1938 se v maďarském Sárváru oženil s bavorskou princeznou Doroteou (25. květen 1920 – 5. červenec 2015), dcerou Františka Bavorského, se kterou měl čtyři děti:
 Alžběta (* 2. říjen 1939), ⚭ 1965 Friedrich Hubert Edler von Braun (* 26. prosinec 1934)
 Alice (* 29. duben 1941), ⚭ 1970 baron Vittorio Manno (* 31. červenec 1938)
 Leopold František (25. říjen 1942 – 23. červen 2021),
 ⚭ 1965 Laetitia d'Arenberg (* 2. září 1941), rozvod 1981
 ⚭ 1993 Marta Perez Valverde (* 13. březen 1947) rozvod 1998
 Marie Antonie (* 26. září 1950), ⚭ 1974 baron Hans Walter von Proff zu Irnich (* 7. březen 1938)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Stručný životopis na stránkách The Peerage 

Gottfried Toskánský
Gottfried Toskánský
Gottfried Toskánský
Gottfried Toskánský
Gottfried Toskánský
Narození v roce 1902
Narození 14. března
Narození v Linci
Úmrtí v roce 1984
Úmrtí 21. ledna
Úmrtí v Bad Ischlu
Pohřbení v St. Gilgenu
Muži